Kunduz – miasto w Afganistanie
 Kunduz – rzeka w Afganistanie
 Kunduz – prowincja w Afganistanie